Cadieux puede hacer referencia a:

 L'Île-Cadieux, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Anne-Marie Cadieux (1963 - ), actriz, directora de cine y guionista canadiense.
 Geneviève Cadieux (1955 - ), fotógrafa canadiense.